Клемятино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клемятино — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Клемятино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Клемятино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Клемятино — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Клемятино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Клемятино — деревня в Дроздовском сельском поселении Сафоновского района Смоленской области. 
 Клемятино — деревня в Казулинском сельском поселении Сафоновского района Смоленской области.
 Клемятино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Клемятино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Клемятино — деревня в Бельском районе Тверской области.